Ignasi Ubach és el pseudònim literari que utilitzaren un grup d'escriptors de la generació del 1970.

Era format per Carles Hac Mor, Santi Pau i Antoni Munné-Jordà i, ocasionalment, per Biel Mesquida Armengual, que, després, se n'allunyà. Publicaren catorze articles de maig del 1975 al març del 1976 al suplement literari del diari Tele/eXpres. La seva actitud estètica i literària defensava una renovació i modernització dels codis expressius de la llengua i la superació del concepte de gènere literari. Els referents teòrics cal trobar-los en el textualisme francès i els seus noms més significats. La seva posició es contraposa amb el col·lectiu Trencavel i donà lloc a un debat teòric i literari a mitjan anys 1970.

Referències 

Col·lectius artístics catalans